Willingham (Cambridgeshire), een plaats in het Engelse graafschap Cambridgeshire
 Willingham by Stow, een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire
 Willingham St Mary, een plaats in het Engelse graafschap Suffolk
 Cherry Willingham, een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire
 South Willingham, een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire
 North Willingham, een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire